Strüver ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Strüver (* 1970), deutsche Geographin und Hochschullehrerin
 Wilhelm Strüver (1852–1922), auch: Wilhelm Friedrich Ludwig Strüver und Friedrich Wilhelm Ludwig Strüver, deutscher Pädagoge und Gymnasiallehrer 
 Giovanni Strüver (1842–1915), deutschstämmiger italienischer Mineraloge
 Sven Strüver (* 1967),  deutscher Golfspieler

sowie:
 Ad. Strüver, eine Apparate- und Lokomotivfabrik